Mahmudabad  steht für
 Mahmudabad (Indien)
 Mahmudabad (Pakistan)
 Mahmudabad (Verwaltungsbezirk)